Ярон — еврейская фамилия. Известные носители:

 Ярон, Амир (род. 1964) — израильский и американский экономист, управляющий Банком Израиля.
 Ярон, Григорий Маркович (1893―1963) ― советский артист оперетты, режиссёр и либреттист, народный артист РСФСР.
 Ярон, Рут (род. 1957) — израильский дипломат и бригадный генерал.
 Ярон, Хадас (род. 1990) — израильская киноактриса.